Cherry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Township (Minnesota), im St. Louis County
 Cherry Township (Butler County, Pennsylvania)
 Cherry Township (Sullivan County, Pennsylvania)